Markus Kullig (Bielefeld, 1974. november 4. –) német labdarúgó-középpályás.

További információk 
Markus Kullig adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1974-ben született személyek
Német labdarúgók
A VfL Wolfsburg labdarúgói
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
A VfB Lübeck labdarúgói
Az 1. FC Kaiserslautern labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek